Kornat, najveći otok u Kornatskom otočju
 Kornati ili Kornatsko otočje, otočje u srednjoj Dalmaciji, južno od Zadra
 Nacionalni park Kornati, obuhvaća dio otočja
 Kornati (Murter-Kornati), naselje u općini Murter-Kornati, na otoku Kornatu